Инфаркт мышцы конечности — инфаркт ткани руки или ноги. Это может привести к инфаркту скелетных мышц, асептическому некрозу костей или некрозу части или всей конечности.

Поражённые ткани 
В основном поражаются ткани нервов и мышц, где необратимое повреждение начинает происходить через 4—6 часов после прекращения кровоснабжения.

Скелетные мышцы относительно устойчивее к инфаркту по сравнению с мышцами сердца и головным мозгом, поскольку способны полагаться на анаэробный метаболизм благодаря гликогену, запасённому в клетках, что может предоставить мышечной ткани возможность растворять любой сгусток, в том числе тромб. В отличие от этого, ткани головного мозга (инфаркт мозга) и сердца (инфаркт миокарда) не хранят гликоген, так как специализируются на аэробном метаболизме, и лактат не обеспечит достаточного выделения энергии для их потребностей.

Кости более восприимчивы к ишемии, гемопоэтические (кроветворные) клетки обычно умирают в течение 12 часов, другие костные клетки (остеоциты, остеокласты, остеобласты и т. д.) — в течение 12—48 часов. С другой стороны, кость имеет лучшую регенеративную способность только в восстановлении кровоснабжения, а оставшаяся мёртвая неорганическая костная ткань образует основу, на которой новые клетки могут восстановить функциональность костной ткани в оптимальных условиях.

Причины 
 Тромбоз (приблизительно 40 % случаев)
 Артериальная эмболия (приблизительно 40 % случаев)
 Облитерирующий атеросклероз

Другой причиной инфаркта конечностей является инфаркт скелетных мышц как редкое осложнение сахарного диабета.

Симптомы 
Ранние симптомы артериальной эмболии в руках или ногах появляются в самом начале развития ишемии ткани, даже до начала развития инфаркта мышцы. Такие симптомы могут включать в себя:
 Холод в ноге, руке или пальцах
 Изменение пульса в руке или ноге за пределами места закупорки
 Боль в поражённой области
 Мышечный спазм в поражённой области
 Онемение и покалывание в руке или ноге
 Бледность кожи рук или ног
 Мышечная слабость руки или ноги, возможен паралич

Более поздние симптомы тесно связаны с инфарктом ткани, который появляется вследствие закупорки артерии:
 Пузыри на коже в поражённой области
 Шелушение кожи
 Эрозии кожи (язвы)
 Обесцвечивание (крапинки, цианоз или потемнение) кожи в результате некроза. Изменение цвета, как правило, имеет ярко выраженную демаркацию на месте закупорки

Одним из основных симптомов инфаркта скелетных мышц вследствие диабета является болезненное опухание бедра или ноги.

Диагноз 
В дополнение к оценке симптомов, описанных выше, ангиография может также различать симптомы, вызванные облитерирующим атеросклерозом от тех, которые вызваны эмболией.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) является предпочтительным тестом для диагностики инфаркта скелетных мышц.

Лечение

Популярная культура 
Главный герой телесериала «Доктор Хаус» Грегори Хаус перенёс инфаркт четырёхглавой мышцы бедра, от чего испытывает постоянные хронические боли и вынужден принимать викодин. О том, как Хаусу поставили этот диагноз, повествует эпизод «Three Stories».

Примечания 

Инфаркт